

Aeronautica
Curtiss XP-21 – versione dell'aereo da caccia Curtiss P-1 Hawk equipaggiato con motore Pratt & Whitney R-985 Wasp Junior anziché con l'originario motore Curtiss.

Automobilismo
XP-21 "Firebird" – concept car costruita nel 1954 da General Motors, in seguito nota come Firebird I
Xp21 – motore automobilistico destinato alle competizioni sviluppato nel 2008 da MG e montato sulle vetture tipo Le Mans Prototype MG-Lola EX265 ed MG-Lola EX265C costruite da Lola Racing Cars.